Синегорск — бывшая грузовая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположена в конце тупиковой ветки от Новоалександровки, названа по одноимённому селу.

Деятельность 
Со станции осуществлялись небольшие грузовые отправления с местных угольных шахт.

Пассажирское сообщение по станции отсутствует с 1997 года. До этого со станции курсировали 2 пары пригородных дизель-поездов Киха58 до Южно-Сахалинска. С 2004 года (с момента закрытия шахты «Синегорская») станция не использовалась, пути находились в плохом состоянии. По словам местных жителей, последний поезд был на станции в 2006 году.

В 2013 году пути были частично разобраны на длине около 15 километров от Новоалександровки. По состоянию на 2018 год, дорога и станция полностью ликвидированы.

Ссылки 
 Синегорск в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области